Kabinett Harrison kann bezeichnen:
 Kabinett William Henry Harrison, kurzzeitig 1841 unter Präsident William Henry Harrison amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten
 Kabinett Benjamin Harrison, von 1889 bis 1893 unter Präsident Benjamin Harrison amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten